Ouah ouah (ou Ouah, ouah Ouah ! Ouah ! Ouah-ouah) peut faire référence à :

 Ouah, ouah, l'onomatopée le plus souvent utilisée en français pour l'aboiement ;
 Ouah ! Ouah ! opérette de Michel André ;
 Théorie ouah-ouah un type de théorie linguistique sur l'origine du langage

Voir aussi 
Ouaf ouaf : page de redirection sur aboiement